Bengawan Solo steht für:

 Bengawan Solo, Fluss auf Java, Indonesien, siehe Solo (Fluss)
 Bengawan Solo (Lied), Lied von Gesang Martohartono (1940)
 Bengawan Solo (Film, 1949), indonesischer Film von Jo An Djan 
 Bengawan Solo (Film, 1971), indonesischer Film 
 Bengawan Solo (Unternehmen), Backwaren-Unternehmen in Singapur